Hart kan avse:

 Hart Memorial Trophy – en årlig utmärkelse i National Hockey League
 Hart (motortillverkare) – en brittisk formel 1-motortillverkare
 Hart (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Storbritannien 

Hart, Durham, ort i England, 
 Hart District – ett distrikt i Hampshire i England

Turkiet 

 Aydıntepe, distriktshuvudort, Bayburt,

Tyskland 

 Hart, Chieming – en ort i Landkreis Traunstein

USA 

 Hart, Michigan Michigan, Oceana County, 
 Hart, Texas Castro County,

Se även
 Hart County – flera countyn

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar